The Triumph of Steel è il settimo album della band statunitense Manowar.

Tracce

Formazione 
 David Shankle - chitarra
 Joey DeMaio - basso
 Kenny Earl "Rhino" Edwards - batteria
 Eric Adams - voce

Collegamenti esterni